Frew McMillan e Betty Stöve hanno battuto in finale Ray Ruffels e Billie Jean King 6-3, 7-6.

Teste di serie

 Frew McMillan /  Betty Stöve (Campioni)
 Ray Ruffels /  Billie Jean King (finale)

 Bob Hewitt /  Wendy Turnbull (semifinali)
 Chris Kachel /  Ilana Kloss (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

US Open 1978